Durante la stagione 2006 la nazionale di pallavolo femminile dell'Italia ha partecipato a 2 competizioni internazionali ufficiali, ad un torneo di qualificazione ed a un torneo minore di preparazione. Nel 2006 l'Italia ha vinto una medaglia di bronzo durante il World Grand Prix.

Partecipazioni
 Trofeo Valle d'Aosta: 2º posto
 World Grand Prix 2006: 3º posto
 Qualificazioni al World Grand Prix 2007: 3º posto
 Campionato mondiale: 4º posto

Trofeo Valle d'Aosta

Risultati

Formazione

World Grand Prix

Risultati

Formazione

Qualificazioni al World Grand Prix 2007

Risultati

Formazione

Campionato mondiale

Risultati

Formazione

2006